Леонид Воеводин:
 Воеводин, Леонид Дмитриевич (1922—1998) — советский и российский учёный-юрист; специалист по конституционному праву.
 Воеводин, Леонид Михайлович (1911—1983) — Герой Советского Союза.